Dżabal Suchn – góra w Egipcie, w południowo-wschodniej części Półwyspu Synaj, w muhafazie Synaj Południowy. Wznosi się na wysokość 925 m n.p.m. Leży w pobliżu północnej granicy Rezerwatu Ras Abu Dżallum, ok. 30 km na północ od miejscowości Dahab i ok. 4 km od wybrzeża Zatoki Sueskiej Morza Czerwonego.

Przypisy 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy